Kamil Glik vagy Kamil Jacek Glik (Jastrzębie Zdrój, 1988. február 3. –) lengyel válogatott labdarúgó, az olasz Benevento hátvédje.

Sikerei, díjai

Klub
AS Monaco
Ligue 1: 2016–17

Egyéni
 Az UNFP Ligue 1 év csapatának tagja: 2016–17

Statisztikái

Klub
2020.március 7-én frissítve.

A válogatottban

Góljai a válogatottban

Jegyzetek

További információk 
 

1988-ban született személyek
Lengyel labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Palermo labdarúgói
Az AS Bari labdarúgói
A Torino labdarúgói
A Monaco labdarúgói
A Benevento Calcio labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Serie B labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
Francia bajnok labdarúgók
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
Élő személyek